Der Kanton Écos war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Les Andelys, im Département Eure und in der Region Haute-Normandie; sein Hauptort war Écos, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1992 bis 2015 Michel Jouyet (UMP).

Der 23 Gemeinden umfassende Kanton war 200,20 km² groß und hatte 14.015 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Ecos
Aufgelöst 2015